Gerolamo De Franchi Toso (1522-1586) – doge della Repubblica di Genova nel biennio 1581-1583
 Gerolamo De Franchi Toso (1585-1668) – doge della Repubblica di Genova nel biennio 1652-1654